Мель () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Де-Севр. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 350 км на південний захід від Парижа, 55 км на південний захід від Пуатьє, 27 км на південний схід від Ніора.

Історія 

1 січня 2019 року до Мель приєднали колишні муніципалітети Мазьєр-сюр-Беронн, Пезе-ле-Тор, Сен-Леже-де-ла-Мартіньєр і Сен-Мартен-ле-Мель.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 1653 оподатковані домогосподарства, у яких проживали 3358,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Галерея зображень

Посилання 

 Офіційний сайт міста 
 [ Розташування муніципалітету Мель на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Де-Севр

Примітки 

Муніципалітети департаменту Де-Севр